Front Regionalista Cors, partit polític històric de Còrsega
 Fundació Rafael Campalans, fundació per a la promoció dels estudis sobre la socialdemocràcia
 Federació per a la recerca sobre el cervell, associació francesa d'entitats dedicades a les malalties neurològiques
 Fraternitas Rosae Crucis, organització de la Rosa-Creu establerta als Estats Units
 Escacs aleatoris de Fischer (del seu nom en anglès Fischer Random Chess), variant del joc d'escacs proposada per Bobby Fischer
 Factor de risc cardiovascular, factor de risc amb incidència en una malaltia cardiovascular
 Capacitat funcional residual (del seu nom en anglès Functional Residual Capacity), volum d'aire present en els pulmons al final d'una expiració passiva
 Frame rate control, mètode de millora de la qualitat de color en pantalles TFT-LCD
 frc també és el codi ISO 639-3 del francès cajun, variant de la llengua francesa que es parla a Louisiana (Estats Units)